HMS Resolution je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Resolution (1667) 
 HMS Resolution (1705) 
 HMS Resolution (1708) 
 HMS Resolution (1758) 
 HMS Resolution (1770) 
 HMS Resolution (Cook) 
 HMS Resolution (1779) 
 HMS Resolution (1892) 
 HMS Resolution (1915) 
 HMS Resolution (S22) 
 HMS Resolution (1989) 

Resolution